Федченков — русская фамилия.

 Вениамин (Федченков) — религиозный деятель.
 Федченков, Егор Егорович — полный кавалер ордена Славы.